Příjmení Filan, přechýleně Filanová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Boris Filan (* 1949) – slovenský spisovatel, textař, dramaturg a scenárista, syn Ľudovíta
 Juraj Filan (* 1966) – slovenský fotbalista
 Ľudovít Filan (1925–2000) – slovenský novinář, dramaturg, režisér, scenárista a dramatik, otec Borise
Ženský tvar
 Ingrid Filanová (* 1956) – slovenská herečka

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení